Segons el Gènesi capítol vint-i-cinquè, Temà fou un dels fills d'Ismael. El Llibre de Jasher citava el nom dels seus tres fills; Saïr, Sadó i Jacol.

Referències 

Fills d'Ismael